Termin HPPE ima više značenja.
 (S)-2-hidroksipropilfosfonska kiselina epoksidaza, enzim
 Polietilen ultra-visoke molekulske težine